Cruikshank ou Cruickshank peuvent faire référence à :

Cruikshank 
 Dale Cruikshank est un astronome américain.
 George Cruikshank (1792–1878) est un illustrateur et caricaturiste britannique.
 Isaac Cruikshank (1756-1811) est un peintre écossais et caricaturiste

Cruickshank 
 Art Cruickshank (1918-1983), artiste américain d'effets spéciaux.
 Dan Cruickshank (né en 1949), historien de l'art. britannique.
 Mandy-Rae Cruickshank (née en 1974), apnéiste canadienne.
 Margaret Cruickshank (1873-1918), médecin néo-zélandaise.
 Roger Cruickshank (né en 1982), skieur alpin britannique.
 William Cruickshank (chimiste) (mort en 1810), chimiste et chirurgien militaire britannique.

Patronyme écossais